Drusus kan syfta på:
 Drusus (djur) – ett släkte av nattsländor som ingår i familjen husmasknattsländor

Personer 
 Nero Claudius Drusus (38–9 f.Kr.), romerske kejsaren Tiberius bror
 Drusus den yngre (13 f.Kr. – 23 e.Kr.), romerske kejsaren Tiberius son
 Claudius Drusus (16–20 e.Kr.), romerske kejsaren Claudius son